Bang Sai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ayutthaya, Thailanda, cu o populație de 19.973 de locuitori și o suprafață de 150,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 23 subdistricte (tambon).

Amphoe în provincia Phra Nakhon Si Ayutthaya